Рой Чарльз Амара (Roy Charles Amara, 7 квітня 1925 — 31 грудня 2007) — американський дослідник, вчений, футуролог, президент Інституту майбутнього. Найбільш відомий тим, що сформулював так званий закон Амари про вплив технологій. Дістав ступінь бакалавра менеджменту, ступінь магістра мистецтв і наук і ступінь доктора філософії із проєктування систем, а також працював у Стенфордському дослідницькому інституті (SRI International).

Закон Амари 
Вислів Амари про прогнозування впливу технологій дістав назву «Закон Амари». Він формулюється так:Ми схильні переоцінювати ефект технології в короткостроковій перспективі та недооцінювати його — в довгостроковій.Закон використовувався для пояснення перспектив розвитку нанотехнологій.

Вибрана бібліографія

Книги

Звіти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Published in Conference proceedings 1978 Winter Simulation Conference (WSC 1978). Pdf.

Примітки 

Науковці США
Футурологи
Померли 2007
Народились 1925